Grady kan verwijzen naar de volgende plaatsen/districten in de Verenigde Staten:
Grady (Arkansas)
Grady County (Georgia)
Grady County (Oklahoma)
Grady (New Mexico)
Ook kan het verwijzen naar de volgende personen:
 Don Grady (1944-2012), Amerikaans acteur, musicus en componist
 Wayne Grady (1957), Australisch golfer
Zie ook: De Grady, een Zuid-Nederlands geslacht.